Alvalade, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne ;
 Alvalade, paroisse civile de la municipalité de Santiago do Cacém, située dans le district de Lisbonne ;
 Alvalade, station du métro de Lisbonne.

Voir aussi 
 Stade Alvalade XXI, stade de Lisbonne
 Bataille d'Alvalade, où s'opposèrent, en 1323, le roi Denis I et le prince Alphonse, futur roi Alphonse IV